

Palmarès

Olimpiadi
1 medaglia:
1 argento ()

Altri progetti

Collegamenti esterni